Juan Demóstenes Arosemena puede referirse a:

 Juan Demóstenes Arosemena (1879-1939), 15º presidente de Panamá;
 Juan Demóstenes Arosemena, corregimiento del distrito de Arraiján, Panamá.
 Estadio Juan Demóstenes Arosemena, ubicado en Ciudad de Panamá;
 Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, ubicado en Santiago de Veraguas.